Чан Ватанака (; род. 23 января 1994 года, в Кампоте, Камбоджа) - камбоджийский профессиональный футболист, который выступает в качестве нападающего за камбоджийский клуб «Боунг Кет Ангкор», и сборную Камбоджи.

Биография

Чан Вантанка родился в Кампоте 23 января 1993 года.

Клубная карьера

Преах Хан Рич 
Ватанака играл за старшую команду Преах Хан Рич в сезоне 2011—2012.

Боунг Кет Ангкор 
Он подписал контракт с Боунг Кет Ангкор в 2012 году.

2015 сезон 
1 августа 2015 года Ватанака забил все шесть голов в игре против команды Asia Europe United, который завершился со счётом 6:0. 11 июля 2015 года в матче против Kirivong Sok Sen Chey Ватанака забил восемь голов, одержав победу со счётом 12:2, что стало его высшим результатом для камбоджийского игрока в лиге, а также 16 голов в первых 8 игры сезона 2015 года.

В полуфинале клубного чемпионата Меконга 2015 года Ватанака забил все три гола в победе со счётом 3:2 над Бекамексом Бинь Донгом, в результате отправив Боунг Кет Ангкор в финал. Несмотря на то, что Боунг Кет Ангкор проиграл в финале «Бурирам Юнайтед», Ватанака закончил турнир как самый результативный игрок с пятью голами, а также был назван лучшим игроком.

Ватанака закончил сезон лиги 2015 года с 35 голами, в общей сложности 55 голов во всех соревнованиях, включая национальные и клубные команды, большинство из всех игроков Юго-Восточной Азии.

2016 сезон 
В своём первом старте сезона 2016 года, Ватанака выиграл хет-трик менее чем за пять минут, когда Боунг Кет Ангкор победил CMAC FC (6:0).

21 мая 2016 года — в матче против Свай Риенга, Ватанака забил голы на 85-й, 89-й и 93-й минуте, поскольку его команда пришла сзади и выиграла со счётом 3:1. Первый гол — дерзкий левый шаг от креста — был объявлен одной из целей сезона 2016 года.

Ватанака закончил Камбоджийскую лигу 2016 года в качестве лучшего бомбардира второй год подряд с 22 голами, поскольку его команда Боунг Кет Ангкор резко выиграла титул в последний день матча на одно очко.

Фудзиеда МИФК 
В течение сезона 2016 года, Ватанака был отдан в аренду команде Лиги J3, Фудзиеда МИФК Тем не менее, он не начал ни одной игры во время своего заимствования, сделав только одну замену в последнюю минуту.

Паханг Ф. А. 
В декабре 2017 года Ватанака подписал контракт с малайзийским клубом Паханг ФА на предстоящий сезон после своего разочаровывающего заклинания в Японии. С тех пор он был освобождён из Паханга ФА и заменён Иссей Накадзимаой.

Вернуться к Боунг Кет Ангкор 
После освобождения из Паханг ФА, Ватанака вернулся в Камбоджу, чтобы вернуться в свой бывший клуб Боунг Кет Ангкор.

ПКНС ФК 
18 января 2019 года — ПКНС ФК подписал с Ватанака бесплатный контракт. Это был его самый успешный сезон за границей, где он провёл более 13 матчей в Суперлиге. Он только 10 раз выступал в Паханге в той же лиге.

Международная карьера 
Дебютировал в международном первенстве 22 марта 2013 года в квалификационном матче кубка АФК 2014 года проводится на Мальдивы против Туркменистана.

Ватанака сыграл важную роль в кампании Камбоджи в Квалификация на ЧМ-2018 в России.

12 марта 2015 г. — В первом отборочном матче он сошёл со скамейки, и забил два гола, во втором — громовой штрафной удар со счётом 3: 0 над Макао.

Клубная статистика 
Обновлено 4 февраля 2018 года .

Международный

Международные цели

Старший 
 Результаты и результаты перечисляют гол Камбоджи в первую очередь.

Под-23

Награды

Физическое лицо 
 2012 Камбоджа Лучший молодой игрок года
 Кубок Хуна Сена 2013 Золотая бутса
 Камбоджийская лига 2014 года самый ценный игрок
 Камбоджийская лига 2015 года самый ценный игрок
 Камбоджийская лига 2015 Золотой ботинок
 Клубный чемпионат Меконга 2015: самый ценный игрок
 Камбоджийская лига 2016 — самый ценный игрок
 2016 камбоджийская лига Золотой ботинок
 Лучший игрок года FFC 2017

Клуб 
 «Боунг Кет Ангкор»
 Камбоджийская лига : 2016
 Камбоджийская лига : 2015, занявший второе место
 Клубный чемпионат Меконга 2015 : второе место

Личная жизнь 
Ватанака празднует голы, целуя татуировку на правой руке, которую сделал на память о своих родителях и семье. Ватанаки любит караоке и музыку; получив травму в сентябре 2015 года, он семь часов пел и записывал песни с камбоджийским певцом Меасом Соксофея.

В январе 2016 года Ватанака стал послом доброй воли компании сотовой связи SeaTel.

Примечание

Ссылки 
 
 

Игроки ФК «Фудзиэда МИФК»
Игроки ФК «Боюнг Кет»
Игроки ФК «Свайриенг»
Игроки сборной Камбоджи по футболу
Футболисты Камбоджи